

Mass media 
Super TV – rete televisiva
Super 3 – rete televisiva
Super! – rete televisiva

Opere dell'ingegno 
Super – titolo assunto dal programma televisivo Superclassifica Show dal 1995 al 2001
Super! - Il gioco di ruolo dei supereroi – gioco di ruolo del 2005
Super - Attento crimine!!! – film del 2010
Super (1, 2, 3) – singolo di Gigi D'Agostino e Albertino del 2000
Super – album dei Pet Shop Boys del 2016

Altro 
SUPER – acronimo del progetto scientifico dell'Unione europea: Semantics Utilised for Process management within and between EnteRprises

Altri progetti